

Plaatsen 
 Quesnel (Brits-Columbia), een kleine stad in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Quesnel (meer), een uitzonderlijk diep meer in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Quesnel (rivier), een zijrivier van de Fraser in Canada
 Quesnel Highland, een complex van heuvels en plateaus in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Le Quesnel, een gemeente in het Franse departement Somme
 Le Quesnel-Aubry, een gemeente in het Franse departement Oise

Personen 
 François Jean Baptiste Quesnel (1765-1819), Frans generaal
 Frédéric-Auguste Quesnel (1785-1866), Canadees politicus
 Henricus Ludovicus Quesnel (1752-1804), Nederlands koopman en politicus
 Joseph Quesnel (1746-1809), Frans-Canadees componist en schrijver
 Pasquier Quesnel (1634-1719), Frans jansenistisch theoloog
 Yannick Quesnel (1973), Frans voetballer